

Patronyme 

 Francesco Ricciardi : homme politique italien (1758-1842)
  :
 Giovanni Ricciardi : violoncelliste italien (1968 - )
 Giovanni Ricciardi : peintre italien (1977 - )
 Omar Ricciardi : sculpteur argentin (1937 - )
 William Ricciardi (1871-1961), acteur italien

Pseudonyme 
 Francesco Liccardo :  chanteur italien (1966 - )